Национальная лига А 1944/45 () — 48-й розыгрыш чемпионата Швейцарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

Швейцария
Швейцария
Чемпионат Швейцарии по футболу
1944 год в Швейцарии
1945 год в Швейцарии